„Клуб Депортиво Алкояно“ () е испански футболен отбор от град Алкой, автономна област Валенсия. Основан е през 1929 г. и се състезава в Група 3 на Сегунда Б. Домакинските си срещи играе на стадион „Естадио Ел Колао“ с капацитет 4500 седящи места.

История 
„Клуб Депортиво Алкояно“ е основан през 1929 г. след сливането на два клуба от града, Леванте и Расинг. След това, само четири години по-късно се присъединява към Испанска кралска федерация по футбол.

През 1942 г. клубът стига до Сегунда дивисион и започва борба за влизане в елита през следващите години.

През сезон 1947/48 Алкояно запазва мястото си в елита заемайки 10-о място, което е най-големият успех на отбора в цялата му история, дори завършва една позиция пред Реал Мадрид. Четиридесет години обаче оборът играе главно в трета и четвърта дивизия, с много кратки периоди във втора.

Алкояно се завръща в трета дивизия през сезон 2004/05 и се опитва да стигне до плейофите, но така и не успява. През сезон 2005/06 отборът има добра серия в турнира за Купата на краля, побеждавайки Майорка с 4-1 и загуба само с един гол (0-1) в четвъртия кръг срещу Атлетико Мадрид.

На 18 октомври 2012 г. жребият за 1/16 финалите в турнира за Купата на краля му отрежда за съперник настоящият шампион на Испания - Реал Мадрид

Сезон по сезон 

 4 сезона в Примера дивисион
 12 сезона в Сегунда дивисион
 22 сезона в Сегунда дивисион Б
 30 сезона в Трета дивизия

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Профил в Soccerway

Депортиво Алкояно
Валенсийска общност
Основани в Испания през 1929 година